Аделаида дел Васто (око 1075 - 16. април 1118) била је краљица Јерусалима, жена краља Балдуина I.

Биографија 

Аделаида се удала за Роџера I Сицилијанског 1089. године. Након Роџерове смрти 1101. године, владала је као регент над двојицом синова - Симона и Роџера II. Године 1105. Балдуин I шаље своју жену Арду у манастир. Потом се 1112. године оженио Аделадом. Њен услов био је да Балдуина наследи Роџер II. Брак између Аделаде и Балдуина је 1117. године у Акри службено поништен. Аделаида се враћа на Сицилију где умире априла 1118. године.

Породично стабло

Извори 

 

Рођени 1075.
Умрли 1118.
Краљеви Јерусалима
Крсташи